Living Stone (programma)
Living Stone (schip, 2017)

Zie ook
Livingstone